Saint Bernard désigne plusieurs saints de l'Église :

Saints catholiques et orthodoxes
 Barnard de Romans (vers 780-841), militaire dans l'armée de Charlemagne, évêque de Vienne ; célébré le .
 Bernard de Menthon (1020-1081 ou 1086), archidiacre d'Aoste, fondateur de l'hospice du Grand-Saint-Bernard, patron des alpinistes ; célébré le .

Saints et bienheureux catholiques
Par ordre chronologique de mort :
 Bernard Paleara (1050-1122), moine bénédictin du Mont-Cassin, élu évêque de Teramo dont il est le patron ; célébré le .
 Bernard le Vénérable (1131-1149), bénédictin normand, treizième abbé du Mont Saint-Michel.
 Bernard de Clairvaux (1090-1153), abbé de Clairvaux, moine et réformateur français ; célébré le .
 Bernard de Tiron (1046-1116), appelé parfois Bernard de Ponthieu ou d'Abbeville, ermite catholique, fondateur de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron ; célébré le .
 Bernard le Pénitent (?-1182), moine à Saint-Bertin ; célébré le .
 Bernard de la Tour (?-1258), bienheureux chartreux, treizième général de l'Ordre des Chartreux ; célébré le .
 Bernard du Portugal (?-1265), bienheureux, prêtre sacristain du couvent des dominicains de Santarém au Portugal ; célébré le .
 Bernard de Toulouse (mort en 1320), dominicain, martyrisé par les Albigeois ; célébré le .
 Bernard II de Bade (1428-1458), margrave de Bade, mort à Montiscalier dans le Piémont ; célébré le .
 Bernard Scammacca (1430-1487), bienheureux dominicain sicilien ; célébré localement le .
 Bernard de Corleone (1605-1667), frère lai capucin sicilien ; célébré le .
 Bernard d'Offida (1604-1694), bienheureux frère lai capucin ; célébré le .
 Bernard Vû Van Duê (1755-1838), prêtre et martyr décapité à Nam Dinh au Tonkin (Vietnam) sous l'empereur Minh Mang ; célébré le  août.
 Bernard-Marie de Jésus (1831-1911) bienheureux passionniste ; célébré le .